Mummert ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Mummert (1934–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl Mummert (1879–1964), deutscher Maler und Illustrator der Düsseldorfer Schule
 Maria Mummert alias Mieze Katz (* 1979), deutsche Sängerin  und Mitglied der Band MIA.
 Werner Mummert (1897–1950), deutscher Offizier

Siehe auch:
 Steria Mummert Consulting, früher Mummert und Partner, Unternehmensberatungsgesellschaft